Ženská čtyřhra Porsche Tennis Grand Prix 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do deblové soutěže stuttgartského tenisového turnaje hraného na antuce Porsche-Areny nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australsko-americký pár Ashleigh Bartyová a Jennifer Bradyová, jehož členky do turnaje nezasáhly. Bartyová v březnu 2022 ukončila profesionální kariéru.

Vítězem se stal druhý nasazený, americko-nizozemský pár Desirae Krawczyková a Demi Schuursová, který ve finále zdolal čínsko-americké turnajové jedničky Čang Šuaj a Coco Gauffovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. V posledních dvou hrách na podání odvrátily šest brejkbolů. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Spolupráci navázaly na březnovém Indian Well Masters. Jako pár tak získaly premiérovou trofej. Krawczyková na okruhu WTA Tour vybojovala sedmý deblový titul a pro Schuursovou to bylo patnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Coco Gauffová /  Čang Šuaj (finále) 
  Desirae Krawczyková /  Demi Schuursová (vítězky)
  Ljudmila Kičenoková /  Storm Sandersová (čtvrtfinále) 
  Šúko Aojamová /  Čan Chao-čching (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2022
WTA Tour 2022